Jarman ist der Familienname folgender Personen:

Alan Jarman (1923–1992), australischer Politiker
Claude Jarman junior (* 1934), US-amerikanischer Schauspieler
Derek Jarman (1942–1994), britischer Filmregisseur
Duncan Jarman, US-amerikanischer Maskenbildner
John Jarman (1915–1982), US-amerikanischer Politiker
John Jarman (Fußballspieler) (1931–2009), walisischer Fußballspieler und -trainer
Joseph Jarman (1937–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
Lee Jarman (* 1977), walisischer Fußballspieler 
Nathan Jarman (* 1986), englischer Fußballspieler 
Pete Jarman (1892–1955), US-amerikanischer Offizier und Politiker